The Upward Way – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
The Upward Way – cortometraggio del 1913 diretto da Ashley Miller